Le sigle NMR peut signifier :
 Nouveau mouvement religieux
 Nilgiri Mountain Railway.
 Natuurhistorisch Museum Rotterdam (Musée d'histoire naturelle de Rotterdam)
 Nuclear Magnetic Resonance (résonance magnétique nucléaire)

NMR est le code AITA de l'aéroport Nappa Merry, Queensland, Australie.